Odin (god), een Noordse godheid
Odin (Marvel), een personage van Marvel Comics
Odin Records, Noorse platenmaatschappij
Odin (schip, 1961), een kraanschip
Coöperatie Odin, een biologisch en coöperatief bedrijf

Geografie
 Odin (Illinois), plaats in Illinois
 Odin (Minnesota), plaats in Minnesota

ODIN
ODIN (netwerkkabel), een onderzeese communicatiekabel die Nederland, Denemarken, Noorwegen en Zweden met elkaar verbindt